UFC 273: Volkanovski vs. Korean Zombie — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 9 апреля 2022 года в спортивном комплексе «VyStar Veterans Memorial Arena» в городе Джэксонвилл, штат Флорида, США.

В главном бою вечера Александр Волкановски победил Чхан Сон Чона техническим нокаутом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе. В соглавном бою Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Подготовка турнира 

Изначально для проведения турнира организаторы планировали спортивную арену «Barclays Center» в Бруклине, Нью-Йорк. Однако, после того как переговоры по согласованию этого места проведения провалились, турнир был перенесён в Джэксонвилл.

В качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой за титул чемпиона UFC в полулёгком весе, в котором должны встретиться действующий чемпион австралиец Александр Волкановски и южнокорейский боец Чон Чхан Сон (#4 в рейтинге) по прозвищу "Корейский зомби". Для Волкановски этот бой станет третьей защитой чемпионского титула после того, как в декабре 2019 года он стал чемпионом, победив Макса Холлоуэя на UFC 245. Изначально планировалось, что именно Холлоуэй должен стать соперником Волкановски в этом бою и они должны были встретиться друг с другом в третий раз на UFC 272, но Холлоуэй получил травму и выбыл из поединка, вследствие чего ему на замену был выбран Чон.

В качестве соглавного поединка был запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом американцем ямайского происхождения Алджамейном Стерлингом и временным чемпионом россиянином Петром Яном (#1 в рейтинге). Ранее бойцы уже встречались в титульном противостоянии 6 марта 2021 года на UFC 259. Тогда Пётр Ян, находясь в статусе действующего чемпиона и доминируя по ходу боя, проиграл Стерлингу дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову. Для Стерлинга этот бой станет первой защитой чемпионского титула.

Изменения карда турнира 
Бой в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Марчином Тыбурой изначально планировался к проведению 26 февраля на турнире UFC Fight Night: Махачев vs. Грин. Однако, в середине января было анонсировано, что бой переносится в кард этого турнира. В свою очередь, после процедуры взвешивания бойцов за день до турнира бой был отменён из-за болезни Тыбуры.

Бой в лёгком весе между Марком Мадсеном и Винсом Пичелом изначально должен был состояться на UFC 271, но по нераскрытым причинам также был перенесён на этот турнир.

Ожидалось, что на турнире состоятся поединки в среднем весе - Дрикус дю Плесси против Криса Кёртиса и Энтони Эрнандес против Альберта Дураева. Однако, после того, как Кёртис и Дураев отказались от участия из-за травм запястья и ребра соответственно, организаторы приняли решение свести дю Плесси и Эрнандеса между собой. Вместе с тем на турнире был запланирован ещё один бой в среднем весе, в котором должны были встретиться Келвин Гастелум (#10 в рейтинге) и Нассурдин Имавов (#12 в рейтинге). Однако, 29 марта стало известно, что Имавов из-за проблем с получением американской визы не сможет участвовать на турнире. После этого матчмейкеры изменили своё первоначальное решение и дю Плесси был перенесён на бой с Гастелумом, а Эрнандесу был назначен новый соперник, которым стал дебютант Джош Фремд. В свою очередь,1 апреля было сообщено, что уже Гастелум вынужден сняться из-за нераскрытой травмы и его бой с дю Плесси отменён.

На турнире планировался поединок в женском легчайшем весе, в котором должны были встретиться Ирене Альдана (#3 в рейтинге) и Аспен Лэдд (#4 в рейтинге). Однако, в конце марта по нераскрытым причинам Альдана была заменена на Ракель Пеннингтон (#7 в рейтинге).

29 марта стало известно,что в кард турнира будет добавлен бой в тяжёлом весе между Илиром Латифи и Алексеем Олейником, который изначально должен был состояться двумя неделями ранее на UFC on ESPN: Блейдс vs. Докас, но в последний момент тогда был отменён из-за проблем со здоровьем у Латифи. Однако, и на этом турнире бойцам не суждено было встретиться - Латифи вновь снялся с боя (причины не раскрывались) и его заменил Джаред Вандераа.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Кей Хэнсен не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы;

[**] Хулио Арсе не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

После завершения процедуры взвешивания было объявлено об отмене боя между Розенстраком и Тыбурой из-за болезни последнего.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Хамзат Чимаев vs. Гилберт Бёрнс
 Выступление вечера: Александр Волкановски и Алексей Олейник

Начиная с UFC 273, рекламный партнёр UFC компания Crypto.com, специализирующаяся на обмене криптовалют, на номерных турнирах UFC будет присуждать три дополнительных бонуса «Fan Bonus Of The Night» (Фанатский бонус вечера). Выбор награждаемых спортсменов осуществляется голосованием зрителей на сайте Crypto.com. Зрители могут голосовать до трех раз в течение всего турнира, начиная с открытия предварительного карда и заканчивая через час после завершения всех боёв. Бонусы будут выплачиваться в биткойнах в следующих размерах (в переводе в доллары США) - 30 000 долларов за первое место, 20 000 долларов за второе место и 10 000 долларов за третье место.

Победителями первых премий стали:

 1-е место: Хамзат Чимаев
 2-е место: Александр Волкановски
 3-е место: Пётр Ян

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
12 апреля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC